Киберкомандование Корпуса морской пехоты США (, сокращенно MARFORCYBER) является функциональным подразделением Корпуса морской пехоты США и Киберкомандования США, предназначенным для защиты критически важной информационной инфраструктуры.

Включает в себя , Центр компьютерной безопасности Корпуса морской пехоты () и подразделение батальона криптографической службы (), в общей сложности около 800 человек личного состава.

См. также 
 Киберкомандование США
 Кибервойна

Примечания 

Корпус морской пехоты США
Киберкомандование США